Алла Соколова:
 Соколова, Алла Анатольевна (род. 1953) — белорусский юрист и педагог.
 Соколова, Алла Николаевна (1944—2018) — российская актриса, драматург и киносценарист.